Panorama (Nederlands tijdschrift), een Nederlands tijdschrift
 Panorama (Belgisch tijdschrift), een voormalig Belgisch tijdschrift